Het WTCC seizoen 2007 was het vierde seizoen van het World Touring Car Championship, en het derde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 22 races, verdeeld over 11 raceweekenden. Na het laatste weekend in Macau werd Andy Priaulx kampioen. De Brit, uitkomend voor BMW, won voor Yvan Muller en James Thompson. Bij de independents werd Stefano D'Aste kampioen.

Teams en rijders

Kalender

Resultaten

Poleposition

Snelste ronde

Rijders

Constructeurs

Independents

2007
Autosport in 2007